«Raivavae» puede referirse a:

 Raivavae, isla que forma parte de las Islas Australes, de la Polinesia Francesa.
 Raivavae, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.